

Geografia 
 Kayo – ward dello Zambia

Persone 
 Aiko Kayō – cantante e idol giapponese
 Tekkyū Kayō – pilota motociclistico giapponese